Rosenhof steht für:
 Rosenhof (Osnabrück), Musikclub und Veranstaltungsstätte in Osnabrück, Niedersachsen
 Grube Rosenhof, ehemaliges Erzbergwerk bei Clausthal, Niedersachsen
 Rosenhof (Gebäude), Gebäude in Hamburg

Rosenhof ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg:
 Rosenhof (Ladenburg), Ortsteil der Stadt Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis

in Bayern:
 Rosenhof (Auerbach), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Rosenhof (Dinkelsbühl), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Rosenhof (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf
 Rosenhof (Grafenwöhr), Ortsteil der Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Rosenhof (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen
 Rosenhof (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach
 Rosenhof (Mintraching), Ortsteil der Gemeinde Mintraching, Landkreis Regensburg
 Rosenhof (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth
 Rosenhof (Röslau), Ortsteil der Gemeinde Röslau, Landkreis Wunsiedel
 Rosenhof (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf
 Rosenhof (Speichersdorf), Ortsteil der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth
 Rosenhof (Weidenbach), Ortsteil des Marktes Weidenbach, Landkreis Ansbach
 Rosenhof (Wörnitz), Ortsteil der Gemeinde Wörnitz, Landkreis Ansbach

in Brandenburg:
 Rosenhof (Lindow (Mark)), Ortsteil der Stadt Lindow, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Rosenhof (Byhleguhre-Byhlen), Name eines Siedlungsplatzes im Landkreis Dahme-Spreewald, siehe Liste der Orte im Landkreis Dahme-Spreewald

in Hessen:
 Rosenhof (Langenbach), Teil des Ortes Langenbach, Landkreis Limburg-Weilburg

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Rosenhof (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

in Sachsen:
 Rosenhof (Chemnitz), Straßenzug in der Stadt Chemnitz

in Sachsen-Anhalt:
 Rosenhof (Hohenberg-Krusemark), Ortsteil der Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Landkreis Stendal

in Schleswig-Holstein:
 Rosenhof (Grube), Ortsteil der Gemeinde Grube, Kreis Ostholstein
 Rosenhof (Schafstedt), Ortsteil der Gemeinde Schafstedt, Kreis Dithmarschen

in Estland:
 Rosenhof, deutscher Name des Ortes Roosna

in Österreich:
 Schloss Rosenhof (Sandl), ein Schloss in Sandl, Oberösterreich
 Rosenhof (Sandl), Ortsteil der Gemeinde Sandl, Oberösterreich
 Rosenhof (Graz), ein ehemaliger Edelhof und heutiges Schloss in Graz, Steiermark
 Rosenhof (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

in Polen:
 Rosenhof, ein Ortsteil des Dorfes Rosocha in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Rosenhof, ein ehemaliger Ortsteil des Dorfes Grzechotki in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rosenhof, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Rosłonki (Biały Bór), Dorf im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern
 Rosenhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Róże, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rosenhof, Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Jabloniec (Kępice), Dorf im Powiat Słupski, Woiwodschaft Westpommern
 Rosenhof, ein Ortsteil des Dorfes Rzeczenica in der polnischen Woiwodschaft Pommern

in Südafrika:
 Rosenhof (Swartland), eine Stadt in der Provinz Westkap

in Tschechien:
 Rosenhof, deutscher Name eines Ortes im Gratzener Gebirge

Rosenhof ist der Familienname folgender Personen:
 August Johann Rösel von Rosenhof (1705–1759), deutscher Naturforscher, Miniaturmaler und Kupferstecher

Siehe auch:
 Schloss Rosenhof
 Rosenhoff
 Rosenow (Begriffsklärung)
 Roßhof
 Roßhoff
 Villa Rosenhof